Erdőalja (Sub Pădure), Vámosgálfalva része Romániában Maros megyében
Erdőalja (Podhorie), Bolesó része Szlovákiában, az Illavai járásban
 Erdőalja, Budapest XXI. kerületének (Csepel) része